Ґміна Спитковиці може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Спитковиці (Новотарський повіт) — сільська ґміна у Малопольському воєводстві
 Ґміна Спитковиці (Вадовицький повіт) — сільська ґміна у Малопольському воєводстві